De Segunda Liga 2011–2012 was de 22ste editie van de strijd in deze op een na hoogste divisie van het Portugese betaald voetbal. De competitie heette deze voetbaljaargang officieel de Liga Orangina 2011/2012. Het ging van start op 20 augustus 2011 en eindigde op 13 mei 2012.

De nummers één en twee, respectievelijk GD Estoril-Praia en Moreirense, promoveerden rechtstreeks naar de hoogste afdeling, de Primeira Liga (seizoen 2012/13), terwijl de nummers vijftien en zestien, Sporting Covilhã en Portimonense SC, degradeerden naar de derde divisie, de Segunda Divisão. Maar omdat União de Leiria werd teruggezet naar de derde klasse en Varzim SC geen licentie voor de tweede divisie kreeg, ontsnapten Sporting Covilhã en Portimonense SC aan degradatie.

In 240 competitieduels werd in totaal 554 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2.31 doelpunt per wedstrijd. Dat ligt lager ten opzichte van het voorgaande seizoen, toen het moyenne uitkwam op 2.48. Topscorer was de Braziliaan Joeano van FC Arouca met negentien treffers.

Eindstand

Zie ook
Primeira Liga 2011/12
Taça da Liga 2011/12

Portugal 2
2012